Deux navires de lUS Navy et deux navires de la Confederate States Navy ont porté le nom dUSS Georgia, d'après l'État du même nom:

le CSS Georgia, un bateau à vapeur acheté en 1863 et capturé par l'Union Navy l'année suivante ;
le CSS Georgia, un cuirassé à coque en fer  finalement utilisé comme batterie flottante ;
l', un cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Ohio transformé en sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière, toujours en service.

Georgia